Càrn Mòr kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Càrn Mòr (kulle), Skottland, Aberdeenshire, 
 Càrn Mòr (berg), Skottland, Argyll and Bute,